Elaine Vassal is een personage uit de dramedy Ally McBeal. De rol werd vertolkt door actrice Jane Krakowski van 8 september 1997 tot het einde van de serie op 20 mei 2002. Elaine is samen met Ally en Richard Fish het enige personage dat in alle afleveringen te zien is.

Personagebeschrijving
Elaine is de sexy assistente van Ally. Ze wil altijd van alles op de hoogte zijn en probeert elk gesprek af te luisteren. Aanvankelijk kan Ally de bemoeizieke Elaine niet uitstaan. Elaine zegt tegen Ally dat ze haar te bitsig vindt en gaandeweg verbetert de relatie. Elaine stelt zich op als een slet en komt hier ook voor uit. Ze probeert altijd de aandacht te trekken. Met kerstmis zingt ze altijd een liedje in de bar waar ze altijd iets gaan drinken en ook met de verjaardag van Ally doet ze een act. Ally verwijt haar dat ze er alles aan doet om op te vallen en vraagt wanneer ze daar mee ophoudt. Dan zegt Elaine zegt dan dat ze doorgaat tot ze opgemerkt wordt. Ze zegt dat dit haar manier is om haar eenzaamheid te verwerken. Elaine probeert geregeld iets uit te vinden, zo heeft ze een gezichtsbeha ontworpen die mensen tijdens het sporten moeten dragen om zo geen rimpels te krijgen, later vindt ze lichtgevende condooms uit met boodschappen erop gedrukt.

In seizoen twee begint ze een relatie met George Madison. George wordt echter al snel verliefd op Ally en maakt haar dat duidelijk. Ally begint echter geen relatie met hem om de gevoelens van Elaine te sparen. De gezichtsbeha wordt in de praktijk gebracht en er komt een reclamespotje en het product wordt op de markt gebracht. Niet veel later staat haar tante Gladys in het kantoor met een dagvaarding. Haar overleden dochter zou de beha uitgevonden hebben. Ally gelooft dat Elaine het idee niet gestolen heeft, terwijl Georgia haar twijfels heeft. Een getuige zegt dat Elaines nicht Martha gezegd had dat ze bang was dat Elaine met haar idee zou gaan lopen. Dan herinnert Elaine zich een videoband die ze nog heeft waarop ze haar idee aan haar nicht vertelt. Haar tante is verbolgen dat haar eigen dochter haar zo belogen heeft en laat de aanklacht vallen.

Elaine wordt steeds een betere vriendin van Ally en ontwikkelt een rivaliteit met Renee Raddick over het zingen in de bar. Als ze samen optreden probeert Elaine altijd het meeste te zingen, maar Renée laat zich niet altijd doen en vecht terug. In het vierde seizoen krijgt Elaine een relatie met Mark Albert. Ze bedriegt hem wel, omdat ze het simpelweg niet kan laten. Als Richard de knappe advocaat Jackson Duper aanneemt is Elaine meteen tot hem aangetrokken. Dat laat ze merken door fel te transpireren. Mark is jaloers en Elaine probeert haar gevoelens te verbergen, maar slaagt daar niet goed in en de relatie met Mark wordt verbroken.

Verder heeft Elaine weinig verhaallijn. In een van de laatste aflevering probeert ze haar zangcarrière op de rails te zetten door auditie te doen voor musical A Chorus Line. Omdat ze geen ervaring heeft wordt ze niet geselecteerd, maar ze slaapt wel met de regisseur. Nelle, die normaal altijd een vijand is van Elaine, regelt dat Elaine toch een tweede auditie mag doen, waarin ze het beste van zichzelf geeft. Na haar optreden kreeg ze een hartverwarmend applaus, maar toch kreeg ze de rol niet.

Vassal, Elaine